

Codici 
 MCX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Machačkala (Russia)
 mcx – codice ISO 639-3 della lingua mpiemo

Altro 
 MCX – 1110 nel sistema di numerazione romano